Andre Young kan avse:

Andre Young (född 1965), amerikansk musikproducent, rappare och skådespelare.
 (född 1953), amerikansk fotbollsspelare.
 (född 1990), amerikansk basketspelare.